Амбермени́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Бламон.

Географическое положение 						
Амбермениль расположен в 39 км к востоку от Нанси. Соседние коммуны: Ксус на севере, Лентре на востоке, Ланёввиль-о-Буа на юго-западе. На западе от коммуны находится большой лесной массив.

История 
 На территории коммуны имеются следы галло-романской культуры. 
 Во время Первой мировой войн Эмбермениль находился рядом с французско-германской линией фронта и подвергся сильным разрушениям. До сих про в соседнем лесу находятся следы воронок, колючей проволоки и подземных переходов, использовавшихся немцами для укрытий и называвшихся укрытие Кронпринца.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 270 человек.

Достопримечательности 
 
 Музей аббата Анри Грегуара (1750—1831), католического священника и видного деятеля Великой французской революции. Анри Грегуар был кюре Амбермениля в 1780—1781 годах и именно отсюда он был избран депутатом Генеральных штатов 1789 года.
 Военные укрепления 1914—1918 годов в лесу Парруа, называемые «укрытие Кронпринца».
 Памятная доска в честь павших американский солдат во время Второй мировой войны.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель